Primes (kaartspel) - kaartspel gebaseerd op kaarten met priemgetallen
 PRIMES - economisch model gebruikt voor de energiesector

Zie ook
 Priemgetal